Rilipertus är ett släkte av steklar som beskrevs av Haeselbarth 1996. Rilipertus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Rilipertus